Черношапочный скворцовый бабблер () — птица из семейства Славковые. Единственный вид в роде Скворцовые бабблеры (лат. Lioptilus Bonaparte, 1850).

Ареал и местообитание 
Эндемик Южной Африки и западного Свазиленда. Заселяет локально распространенные лесистые участки местности. Зимой иногда мигрирует в прибрежные леса и долины.

Питание 
Считается, что основу кормовой базы оставляют плоды, растительность и насекомые.

Размножение 
В строительстве гнезда принимают участие и самец и самка. Оно, как правило, помещается в развилке веток на верхушке дерева или кустарника, часто вблизи водоёмов или источников воды. Яйца откладываются с ноября по январь. В кладке обычно 2 яйца, как правило, матово-белых с прожилками и коричневыми отметинами.

Примечания

Литература 
 Hockey PAR, Dean WRJ and Ryan PG 2005. Roberts — Birds of southern Africa, VIIth ed. The Trustees of the John Voelcker Bird Book Fund, Cape Town.

Ссылки 
 Lioptilus nigricapillus}

Славковые
Животные, описанные в 1818 году
Птицы Африки
Монотипические роды птиц
Эндемики Южной Африки